НКЗ

 Народный комиссариат земледелия
 Никопольский краностроительный завод
 Неофициальный командный зачёт